Gekraagde vinkbuulbuul
 Gekuifde vinkbuulbuul